«Бесконечная Земля» () — фантастический роман английских писателей Терри Пратчетта и Стивена Бакстера, первая книга из одноимённого цикла. На русском языке роман издан 1 июля 2014 года издательством «Эксмо» в переводе В. Сергеева, также существуют неофициальные переводы под названием «Долгая Земля».

Идея о цепочке параллельных миров пришла Терри Пратчетту более 25 лет назад, но, в связи с работой над циклом «Плоский мир», замысел не был реализован.

Сюжет 
Однажды в интернете появилась схема простого устройства, которое мог собрать каждый. Устройство позволило совершать путешествия между параллельными мирами и человечество открыло бесконечное количество параллельных «Земель», представляющих собой различные ветки развития Земли, но без людей.

Главные герои книги Джошуа Вальенте — человек, способный странствовать между измерениями без всяких устройств, и Лобсанг — первый искусственный интеллект, которому удалось добиться официального признания себя человеком, ведут поиск «конца миров», параллельно изучая миры и других разумных существ из этих миров.

Цикл «Бесконечная Земля» 
Помимо романа «Бесконечная Земля» в цикл входят романы «Бесконечная война» (), «Бесконечный Марс» (), рабочим названием которого изначально было «The Long Childhood», «» и «».

Критика 
Учитывая болезнь Терри Пратчетта, существуют сомнения в его весомом вкладе в написание «Бесконечной Земли» и предположение о том, что идеи Пратчетта были на практике реализованы менее именитым Стивеном Бакстером.

В 2012 году роман победил в номинации лучшее фантастическое произведение Goodreads Choice Award.

Примечания

Ссылки 

Романы 2012 года
Терри Пратчетт
Литературные фантастические произведения Великобритании
Книги издательства «Doubleday»